Greenhill – miejscowość w hrabstwie Dorset (Anglia)
 Greenhill – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)
 Greenhill – miasto w hrabstwie Kent (Anglia)